Чемпионат Европы по тхэквондо 2008 года проводился с 10 по 13 апреля в Риме (Италия). Соревнования проходили под эгидой Европейского союза тхэквондо (ETU). В каждой весовой категории страну мог представлять только один спортсмен. На чемпионате было разыграно 16 комплектов наград, 8 из которых в олимпийских весовых категориях. По итогам соревнований первое место в неофициальном медальном зачёте заняли спортсмены Турции, завоевавшие по 3 награды каждого достоинства.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты на сайте taekwondodata

2008
Спорт в Италии в 2008 году
Апрель 2008 года
Международные спортивные соревнования в Риме
тхэквандо
Тхэквондо в Италии
Чемпионаты Европы в Италии
2008 год в тхэквондо